Napoleón Luis Bonaparte (en francés: Napoléon Louis Bonaparte; París, 16 de marzo de 1856-Ulundi, Natal, Sudáfrica, 1 de junio de 1879), considerado por muchos como Napoleón IV, fue el único hijo de los Emperadores de los Franceses, Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo. Recibió el título de Príncipe Imperial de Francia y el tratamiento de Su Alteza Imperial. Además, heredó los títulos de conde de Teba de su madre (aunque nunca lo llegó a utilizar), y el de conde de Pierrefonds, por parte de su padre. Para los imperialistas legitimistas fue Napoleón IV. Hacia el final de su vida hubo rumores de que estaba enamorado de la infanta española María del Pilar, hija de la reina Isabel II de España. La emperatriz Eugenia de Montijo y la reina Isabel eran partidarias de este enlace, pero el príncipe Napoleón encontró la muerte durante la guerra contra los zulúes, donde fallece dos meses antes que la propia infanta, quien sucumbió a una meningitis.

Biografía

Príncipe imperial 
Nacido en 1856, Eugenio Luis se convirtió en heredero del trono imperial de Francia y recibió una educación esmerada, teniendo el joven príncipe notable interés en asuntos militares. Cuando estalló la Guerra franco-prusiana en julio de 1870, acompañó a su padre al frente de batalla con el rango de subteniente a los 14 años. Tras observar combate en Sarrebruck y sucederse las derrotas francesas, es enviado por Napoleón III a Bélgica, desde donde parte hacia Gran Bretaña al conocerse el triunfo final de los ejércitos prusianos. Llega a suelo británico el 6 de setiembre de 1870 -dos días después que en Francia se aboliera el Segundo Imperio- y allí se reúne con su madre y luego con su padre, con quienes compartiría el exilio en Gran Bretaña.

En el exilio 
Joven de considerable talento, se educó en Gran Bretaña y en 1872 ingresó en la Real Escuela Militar de Aldershot donde fue alumno destacado, egresando con el rango de teniente. Eugenio Luis estuvo caracterizado por una vida privada sin escándalos y una gran simpatía; tras la muerte de su padre en 1873 asumió la jefatura de la Casa de Bonaparte y parecía destinado a ser un formidable pretendiente al trono francés en la eventualidad de una restauración imperial si fracasaba la política de la Tercera República Francesa. A la muerte de su progenitor, algunos seguidores bonapartistas proclamaron a Eugenio como Napoleón IV y él mismo siguió manteniéndose informado de los asuntos internos de Francia. Se rumoreó incluso que podía contraer matrimonio con la princesa Beatriz, hija de la reina Victoria, pero ello nunca sucedió.

No obstante, Eugenio Luis primero decidió hacer carrera en el ejército británico, y se mostraba ansioso de participar en acciones bélicas considerando precisamente su condición de sobrino nieto de Napoléon I y alegando ante su madre que su servicio militar a Gran Bretaña demostraría a Francia la valentía y deseo de Eugenio Luis de servir con similar empeño a su patria natal. Cuando en 1877 estalló la segunda Guerra anglo-zulú pidió unirse a las tropas británicas que marchaban a la campaña militar en Sudáfrica, lo cual logró por intercesión personal de la reina Victoria, llevándose con él la espada de su tío abuelo.

Muerte 

Ya en Sudáfrica, Eugenio Luis se mostró deseoso de participar en operaciones de combate, para lo cual se ofreció voluntario. No obstante, sus superiores lo destinaron a misiones sin mayor riesgo, advirtiendo que el joven teniente era jefe de una familia imperial exiliada, y con posibilidades de intervenir en la política europea en el futuro. Por tales razones políticas, el gobierno británico tampoco deseaba exponer a Eugenio Luis a los peligros de la guerra, y dictó instrucciones al respecto, pero las ansias de Eugenio Luis por distinguirse en la lucha pudieron más. 

A poco de llegar a Sudáfrica, fue destinado a la región de Natal junto a un cuerpo de ingenieros, un encargo de poco riesgo aparente. No obstante, Eugenio Luis logró que en mayo de 1879 le permitieran partir en una reducida patrulla de reconocimiento en medio del territorio zulú, junto a otro teniente. Entusiasmado, Eugenio Luis asumió el mando de la pequeña patrulla y fue emboscado por una crecida columna de guerreros zulúes en la mañana del 1 de junio de 1879; el príncipe cayó de su caballo mientras huía junto a su destacamento y murió abatido a lanzazos por varios guerreros tras un breve combate donde disparó con su revólver contra sus perseguidores; tenía 23 años. Los zulúes despojaron su cadáver de uniforme y armas excepto de unas medallas a las que atribuyeron poderes de protección mágica; por el notable valor mostrado en la lucha no desmembraron su cadáver de Eugenio Luis, aunque sí lo abrieron en canal, práctica habitual zulú para liberar el espíritu de los guerreros fallecidos. Su cuerpo fue recuperado por una columna británica el día siguiente.

La muerte de Eugenio Luis extinguió la sucesión de la Casa de Bonaparte en línea directa, pues no dejó descendencia ni contrajo matrimonio, aunque antes de su partida al África suscribió un documento para designar como sucesor en sus derechos a su primo segundo, el príncipe Napoleón Víctor Bonaparte (m. 1926). Napoleón Victor era hijo de Napoleón José Carlos Bonaparte y nieto de Jerónimo Bonaparte, el antiguo rey de Westfalia que fuera hermano de Napoleón I; con este acto dejaba fuera de la sucesión a su tío Napoleón José Carlos Bonaparte, tenido por liberal y anticlerical.

Órdenes 

 29 de febrero de 1859: Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Bonaparte
Nobles de Francia del siglo XIX
Personas del Segundo Imperio Francés
Alumnado del King's College de Londres
Militares franceses de la guerra franco-prusiana
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Nacidos en París
Hijos de líderes nacionales de Francia
Napoleón III